Sul·la (cognom), cognom romà
 Publi Corneli Rufí Sul·la, besavi del dictador Sul·la, pretor urbà i peregrí el 212 aC
 Publi Corneli Sul·la (pretor), pretor el 186 aC 
 Servi Corneli Sul·la (magistrat), magistrat romà
 Luci Corneli Sul·la (pare de Sul·la), pare del dictador Sul·la
 Luci Corneli Sul·la, el dictador, conegut generalment només com Sul·la
 Corneli Sul·la (fill de Sul·la), fill del dictador Sul·la 
 Faust Corneli Sul·la, fill del dictador Sul·la, àugur i qüestor
 Servi Corneli Sul·la (Servius Cornelius Sul·la), germà del dictador Sul·la, però no va jugar cap paper a l'estat.
 Publi Corneli Sul·la (cònsol 66 aC), cònsol electe el 66 aC 
 Servi Corneli Sul·la (catalinari), participant en la conspiració de Catilina
 Publi Corneli Sul·la, fill de Publi Corneli Sul·la (cònsol 66 aC) 
 Luci Corneli Sul·la (cònsol 5 aC), cònsol el 5 aC 
 Luci Corneli Sul·la Fèlix, cònsol el 33 
 Faust Corneli Sul·la, cònsol l'any 52
 Corneli Sul·la, governador romà